Верх-Тула — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области, центр Верх-Тулинского сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Тула.

Транспорт 
Связано с Новосибирском регулярным автобусным сообщением. Через поселение  проходит Ордынская автотрасса, с 2017 года ведётся строительство обхода посёлка, который планируется открыть в 2020 году.

С 2018 года введена в эксплуатацию дорога от Верх-Тулы до села Ленинское, с организацией регулярного движения автобуса маршрута, что существенно сократило время на дорогу для жителей Верх-Тулы при посещении ЦРБ в посёлке Краснообск.

Население

История 
Основано в 1654 году. В 1816 году на подробной карте Колывано-Вознесенской горной округи присутствует деревня Верхотулинска.

В 1893 году в Верх-Туле насчитывалось 120 крестьянских дворов, проживали 287 мужчин и 296 женщин, имелось 1 питейное заведение.

В 1911 году в поселении было 279 дворов, жили 716 мужчин и 710 женщин, имелись приписная церковь и церковно-приходское училище, 6 торговых лавок, пивная и винная лавки, хлебозапасный магазин и маслодельный завод.

Промышленность 
 Завод областного значения по ремонту сельхозтехники
Завод по производству металлоконструкций для контактной сети железных дорог

Организации 
 Верх-Тулинская участковая больница
 Средняя общеобразовательная школа № 14

Религиозные сооружения 
 Храм во имя Святой Троицы

Памятники 
 Памятник воинам, погибшим в ВОВ 1941—1945 гг.
 Памятник И. В. Выставкину

Известные уроженцы 
 Владимир Павлович Литвинский (род. 1936) — судья высшего квалификационного класса, председатель Новосибирского областного суда, заслуженный юрист Российской Федерации. Награждён медалью Анатолия Кони.

Примечания 

Населённые пункты Новосибирского района